Flaman steht für:
 Fernie Flaman, kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Flaman Tachograph, in Frankreich entwickelter Geschwindigkeitsanzeiger und -schreiber für Schienenfahrzeuge